Alexander Waske (né en 1975), tennisman allemand
 Felix Waske (né en 1942), peintre autrichien